Хабиб ( — буквально «любимый») — имя собственное (встречается также в форме Габиб); распространено в виде фамилий.

 Хабиб Нурмагомедов (род. 1988) — российский боец смешанных боевых искусств.
 Хабиб (род. 1990) — мононим певца Хабиба-Рахмана Шарипова.
 Хабиб, Гок (род. 1982) — камерунский футболист, защитник.
 Хабиб, Ирфан (род. 1931) — индийский историк древней и средневековой Индии.
 Хабиб, Сайрус (род. 1981) — американский политик, лейтенант-губернатор штата Вашингтон.

См. также 
 Хабиби
 Габибов